Kieling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kieling (* 1959), deutscher Tierfilmer und Abenteurer
 Franz Wilhelm Kieling (1902–1953), deutscher Verwaltungsjurist, Bürgermeister und Schriftsteller
 Hans Peter Müller-Kieling (* 1947), deutscher Komponist
 Wolfgang Kieling (1924–1985), deutscher Schauspieler

Kieling steht auch für:
 Kieling & Co., ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Terra X: Kieling, aktuelle Dokureihe von Terra X

Siehe auch:
 Kiehling
 Keeling